

Sigle 
 Loading Instruction Report  – istruzioni per il carico di un aeromobile

Codici 
 LIR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Daniel Oduber Quirós di Liberia (Costa Rica)

Mitologia 
 Lir  – dio del mare nella mitologia celtica